«The Night Sky» — песня, написанная и исполненная британской рок-группой Keane. Сингл был выпущен в целях благотворительности для помощи организации War Child. Для скачивания он был доступен с 22 октября, а 29 октября был издан Island Records на CD. Он также вышел в формате USB и был третьим из синглов Keane, выпущенным в таком формате.
Сингл был сочтён неприемлемым для Чарта синглов Великобритании в связи с тем, что внутри конверта 7" винила содержался свободно распространяемый плакат. В Великобритании это были рассмотрено, как «бесплатные подарки», в результате чего все синглы на виниле, содержащие в себе эти плакаты, были дисквалифицированы из чартов.
Вместе с выпуском сингла проводился конкурс, чтобы выиграть программку выступления, подписанную всеми артистами, которые участвовали в благотворительном концерте для War Child в Brixton Academy. Это так же не позволило синглу попасть в чарты Британии, поскольку служило большим стимулом к его покупке. Продажа сингла в формате USB также считается основанием для его дисквалификации из чартов, так как они не признают данный формат, в котором было издано несколько синглов Keane.

В Мексике «The Night Sky» был издан под названием «Under Pressure», хотя в 2008 вышел ещё раз, уже с оригинальным заглавием.

Списки композиций

CD 
 «The Night Sky»
 «Under Pressure»
 «Put It Behind You» (Ffrisco Mix)

Ограниченная серия 7" винил 
 «The Night Sky»
 «Under Pressure»

Релиз на USB 
 «The Night Sky»
 «Under Pressure»
 «Put It Behind You» (Ffrisco Mix)

Скачивание 
 «The Night Sky (Радио-версия)»
 «The Night Sky»
 «Under Pressure»
 «Put It Behind You» (Ffrisco Mix)
 «The Night Sky (Демо)»

Информация о песне 
Песня была написана с детской точки зрения на войну, оказавшись, таким образом, весьма подходящей сфере деятельности организации War Child.
Она была написана клавишником группы, Тимом Райс-Оксли, в конце 2005 года и должна была быть включена во второй альбом группы Under the Iron Sea, но 14 марта 2006 была вычеркнута из трек-листа.

Би-сайд

Under Pressure 
Эта песня является кавером на оригинал 1981 года, исполненный тогда Дэвидом Боуи и группой Queen. Keane записали этот трек к 40-летию BBC Radio 1.
В этом кавере певец Том Чаплин держит самый высокий тон, достигнутый им в записи (A5) на четыре секунды дольше, чем Меркьюри в оригинальной версии Queen.

Технические характеристики треков

Позиции в чартах 

 С 16 февраля по 23 февраля 2008 года.

Ссылки 
 Официальный сайт

Песни Keane